Kamarýt je příjmení. Vzniklo úpravou jména Gamurhet, což je jméno hrdiny středověké epické básně Parzival.

Nositelé příjmení 
 Bedřich Kamarýt (1831–1911) – katolický kněz, malíř a spisovatel
František Dobromil Kamarýt (1812–1876) – katolický kněz, autor a překladatel náboženských spisů
Jan Kamarýt z Rovin – pražský městský soudní písař
Jan Václav Kamarýt z Rovin (†1578) – bakalář svobodných umění, radní písař Menšího Města pražského
Jaroslav Kamarýt (1900–1978) byl český akrobatický pilot a podplukovník československého letectva
 Josef Vlastimil Kamarýt (1797–1833) – katolický kněz, buditel a básník
 Stanislav Kamarýt (1883–1956) – ředitel gymnázia a esperantista 
Šimon (Simeon) Kamarýt z Rovin – zástupce Nového Města Pražského na Českém sněmu
Václav Kamarýt z Rovin (†1593) – pražský měšťan, královský rychtář v Novém Městě pražském
Václav Kamarýt z Rovin mladší (†1593) mistr svobodných umění a doktor práv

Podobná příjmení 

 Jan Kamarét ze Žirovnice – husitský hejtman
 Purkart Kamarét ze Žirovnice – stoupenec Jiřího z Poděbrad

Reference